Заго́рново — остановочный пункт на 55 километре перегона Бронницы — Раменское Рязанского направления Московской железной дороги.

Платформа расположена в Раменском районе Московской области вблизи посёлков Дружба и Мирный.

Названа по селу Загорново, входящему в Сельское поселение Сафоновское.

История 
Платформа «Загорново» была открыта в 1973 году для удобства обслуживания пассажиров построенного на рубеже 60-70-х годов XX века посёлка Дружба Раменского района Московской области. Впоследствии вблизи от платформы появилось большое количество дачных садоводческих товариществ.

Инфраструктура 
Две высокие боковые пассажирские посадочные платформы соединены между собой и выходом в лес пешеходными настилами с обеих сторон.

Билетная касса с залом ожидания пригородных поездов находится на платформе № 1 в сторону Москвы.

Посадочные платформы не оборудованы турникетами, перронный контроль не осуществляется.

Пассажирское сообщение 
На платформе останавливаются все пригородные поезда, кроме поездов повышенной комфортности и вечернего поезда из Рязани. Поезда дальнего следования на платформе не останавливаются.

По расписанию 2011/2012 года, на платформе ежедневно останавливается 103 поезда в сутки. Время следования от станции Бронницы — 4 минуты. Время следования до Казанского вокзала — от 1 часа 05 мин. до 1 часа 16 мин. — в зависимости от количества остановок электропоезда.

Особенности 
В 300 метрах с южной стороны платформы Загорново начинается подъездной путь ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов» к станции Бронницы.

К югу от платформы расположен охраняемый железнодорожный переезд со шлагбаумом Кузнецовский на автодороге Раменское — Воскресенск.

Происшествия 
 26 января 2010 года в 21.49 на перегоне Бронницы — Раменское фирменный скорый поезд № 3 «Кавказ» сообщением Кисловодск — Москва столкнулся с неожиданно блокировавшим его путь на охраняемом железнодорожном переезде «56 километр» маршрутным такси. По словам свидетелей, маршрутку марки Ford тянули через переезд на буксире. Но в какой-то момент, в силу не установленных пока причин, автомобиль остановился на главном пути, что и привело к столкновению с поездом. В результате инцидента пострадавших нет. Авария вызвала задержку поезда, который должен был прибыть на Казанский вокзал столицы в 22.45. При столкновении с автомобилем локомотив получил повреждения. Для продолжения движения поезда из ближайшего депо был вызван другой локомотив. В 23.40 заменённый локомотив уже подъезжал к месту аварии. Движение поездов на линии «Москва — Рязань» не прекращалось.

 2 июля 2010 года в 10 часов 55 минут на перегоне «Бронницы — Раменское» при следовании по I главному пути через железнодорожный переезд 56 километра в одном из вагонов электропоезда-экспресса Рязань — Москва дежурный по переезду услышала сильный стук. В пятом вагоне с головы состава произошел развал колеса. Дежурный по переезду незамедлительно сообщила о неисправности машинисту поезда и дежурной по станции Бронницы. Электропоезд был остановлен, неисправность устранена, и пассажиры были благополучно доставлены до столицы.

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов от пл. Загорново 
 Станция Загорново. Расписание электричек на осень 2011 
 Расписание электропоездов Загорново 
 GdeVagon.ru Система слежения за вагонами. Железнодорожная станция Загорново
 Электронный справочник Москвы. Расписание электричек. Казанское направление. Расписание для станции Загорново 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Раменского района